Olchowatka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:

 in Russland:
 Olchowatka (Woronesch), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Woronesch, Verwaltungszentrum des Rajons Olchowatka
 Olchowatka (Belgorod, Gubkin), Dorf in der Oblast Belgorod, Rajon Gubkin
 Olchowatka (Belgorod, Iwnja), Dorf in der Oblast Belgorod, Rajon Iwnja
 Olchowatka (Belgorod, Korotscha), Weiler in der Oblast Belgorod, Rajon Korotscha
 Olchowatka (Belgorod, Nowy Oskol), Dorf in der Oblast Belgorod, Rajon Nowy Oskol
 Olchowatka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Walterkehmen, 1938–1946 Großwaltersdorf, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Olchowatka (Kursk, Kastornoje, Andrejewka), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Kastornoje, Landgemeinde Andrejewka
 Olchowatka (Kursk, Kastornoje, Wosnessenowka), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Kastornoje, Landgemeinde Wosnessenowka
 Olchowatka (Kursk, Ponyri), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Ponyri
 Olchowatka (Kursk, Pristen), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Pristen
 Olchowatka (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Olchowatka (Woronesch, Ramon), Dorf in der Oblast Woronesch, Rajon Ramon
 Olchowatka (Woronesch, Werchni Mamon), Dorf in der Oblast Woronesch, Rajon Werchni Mamon

 in der Ukraine:
 Olchowatka (Ukraine), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk

Siehe auch:
 Wilchuwatka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung

ru:Ольховатка